peut désigner plusieurs choses :

 Blood, Sweat and Tears, groupe américain de jazz-rock formé en 1967 ;
 Blood, Sweat and Tears, deuxième album de ce groupe sorti en 1968 ;
 Blood, Sweat and Tears 3, troisième album de ce groupe sorti en 1970 ;
 Blood, Sweat and Tears, album du rappeur américain Ace Hood sorti en 2011 ;
 Blood, Sweat and Tears, chanson du boys band sud-coréen BTS sortie en 2016.

Homonymie de titre